Der Name Gantkofel bezeichnet:
 einen Berg im Südtiroler Mendelkamm, siehe Gantkofel (Mendelkamm) ()
 einen Berg in der Haunoldgruppe in den Sextener Dolomiten, siehe Gantkofel (Sextener Dolomiten) ()